Michael Freedman - um matemático estadunidense. 
Daniel Freedman - um físico teórico estadunidense. 
Cooper Freedman - um personagem fictício de Private Practice, spin-off de Grey's Anatomy. 
Benjamin Freedman - um empresário judeu americano radicado em Nova Iorque. 

Desambiguação